Het ATP-toernooi van Rosmalen 1993 (met de officiële naam Continental Grass Court Championships 1993) werd van 7 tot en met 13 juni gespeeld. Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in het Nederlandse dorp Rosmalen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen